Semihumides Klima, auch semi-humid, (vom lateinischen Präfix semi- „halb-“ und in Anlehnung an französisch humide „feucht“, in gleicher Bedeutung von lateinisch umidus „feucht, nass, wässerig“) ist die Bezeichnung für das Klima einer Region, bei dem die Niederschlagsmenge eines Jahres im langjährigen Mittel in mehr als sechs bis weniger als zehn Monaten über der Verdunstungsmenge liegt. In diesem halbfeuchten Klima ist eingeschränkter Pflanzenwuchs möglich. Es wechseln sich aride und humide Verhältnisse ab. Typisch semihumid sind die Steppenklimate der kühlgemäßigten Breiten mit Jahresniederschlägen von 250 bis 500 mm und die Feuchtsavannenklimate der Tropen mit Werten von 1200 bis 2000&nbsp:mm.

Im Gegensatz dazu stehen semiaride Klimate, bei denen die Verdunstung die Niederschlagsmenge in mehr als sechs bis weniger als zehn Monaten übersteigt sowie vollhumide und aride Klimate, in denen die Niederschlagsmenge nahezu ganzjährig die Verdunstung übersteigt oder unterschreitet.

Gebiete mit semihumidem Klima unterliegen im Jahresverlauf meist wechselnden Einflüssen der Planetarischen Zirkulation. Das semihumide Klima der Feuchtsavannen in den Tropen wird beispielsweise in der Mehrheit der Monate vom Monsun bestimmt, dazwischen liegt jedoch eine ausgeprägte Trockenzeit.

Weblinks 
 Arid oder humid?
 Extremklimate der Erde.

Einzelnachweise 

Klima